Kugelblitz bezeichnet:
 Kugelblitz, eine schwebende leuchtende Erscheinung
 in der Astrophysik eine spezielle, theoretische Bildungsweise eines Schwarzen Loches, siehe Geon (Astrophysik)
 Kugelblitz, Buch von Ulrike Draesner aus dem Jahr 2005
 Kugelblitz, Buch von Cixin Liu aus dem Jahre 2000
 Kugelblitze, Buch von Gerhard Riedmann aus dem Jahr 1994
 Kommissar Kugelblitz, Kinderbuchreihe von Ursel Scheffler
 Ein Kugelblitz aus Eberswalde, Film aus dem Jahr 1972
 Der Kugelblitz, tschechischer Film aus dem Jahr 1978
 Die Kugelblitze, Kabarettformation, auch als Magdeburger Kugelblitze bekannt
 Spitzname des brasilianischen Fußballspielers Aílton (* 1973)
 Spitzname für den Trabant 600
 Spitzname der letzten Version des Flakpanzer IV im Zweiten Weltkrieg
 Tarnname einer Operation gegen jugoslawische Partisanen, siehe Decknamen deutscher Militäroperationen im Zweiten Weltkrieg